Ashington AFC (celým názvem: Ashington Association Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Ashington v nemetropolitním hrabství Northumberland. Založen byl v roce 1883. V roce 1921 se stal zakládajícím členem Football League Third Division North. Z profesionální Football League byl vyloučen hlasováním v roce 1929, nahrazen byl týmem York City FC. Od sezóny 2004/05 působí v Northern Football League Division One (9. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou černá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Woodhorn Lane s kapacitou 2 000 diváků.

Získané trofeje 

 Northumberland Senior Cup ( 10× )
 1920/21, 1932/33, 1938/39, 1949/50, 1955/56, 1956/57, 1961/62, 1966/67, 1979/80, 2012/13

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 3. kolo: 1926/27
 FA Amateur Cup
 Semifinále: 1973/74
 FA Trophy
 2. kolo: 1979/80, 1980/81, 1982/83
 FA Vase
 5. kolo: 2011/12

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1914–1921: North Eastern League
 1921–1929: Football League Third Division North
 1929–1930: North Eastern League (Division Two)
 1930–1935: North Eastern League (Division One)
 1935–1958: North Eastern League
 1958–1960: Midland Football League
 1960–1962: Northern Counties League
 1962–1964: North Eastern League
 1964–1965: Wearside Football League
 1965–1968: North Regional League
 1968–1969: Northern Premier League
 1969–1970: Northern Football Alliance
 1970–1982: Northern Football League
 1982–1984: Northern Football League (Division One)
 1984–2001: Northern Football League (Division Two)
 2001–2002: Northern Football League (Division One)
 2002–2004: Northern Football League (Division Two)
 2004– : Northern Football League (Division One)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 Profil klubu na Football Club History Database 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1883
Northumberland